YPF steht als Abkürzung für:
 Yacimientos Petrolíferos Fiscales, das staatliche Erdgas- und Erdöl-Unternehmen in Argentinien
 Young Pianist Foundation, niederländische Stiftung 

Abkürzung